Rus' di Kiev – stato medievale monarchico
 Principato di Kiev – principato russo che esistette dal 1132 al 1471